

Geografia
 Burel Hill – collina priva di ghiaccio dell'Antartide
 Cima del Burel – montagna nel Gruppo della Schiara nelle Dolomiti bellunesi

Persone
 Clara Burel (2001) – tennista francese
 Gérard Burel (1935-2012) – politico francese
 Léonce-Henri Burel (1892-1977) – direttore della fotografia francese